The Sweater – film del 1915 diretto da Frank Wilson
 The Sweater – cortometraggio di animazione del 1980 di Sheldon Cohen